Auberger est un nom de famille notamment porté par :
 Fernand Auberger (1900-1962), homme politique français, sénateur SFIO de l'Allier et maire de Bellerive-sur-Allier 
 Philippe Auberger (né en 1941), homme politique français, député RPR puis UMP de l'Yonne et maire de Joigny